ABC-Vlaanderen is een Belgische kickboksfederatie die zich bezighoudt met de verschillende kickboksdisciplines van de World Association of Kickboxing Organizations (WAKO) in Vlaanderen. ABC staat hier voor Association Belge des Clubs.

Deze sportfederatie werd op 14 april 2009 erkend door de Vlaamse Gemeenschap via  Bloso. Hierdoor is ABC-Vlaanderen officieel erkend als kickboksfederatie in België.

Externe link 
 Officiële website

Sportbond in Vlaanderen